Бардовский — фамилия.

Известные носители:
 Бардовский, Василий Степанович (1804—1874) —  российский педагог.
 Бардовский, Григорий Васильевич (1848—1907) — русский адвокат.
 
 Бардовский, Осип Михайлович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; № 8825; 26 ноября 1851.
 Бардовский, Пётр Васильевич (1846—1886) — русский революционер.
 Бардовский, Яков Иовлевич (1779—1851) — российский писатель и переводчик.